Il singolare dell'ATP Volvo International 1978 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John Alexander era il detentore del titolo,, ma ha perso in semifinale contro 6–4, 6–4  Eddie Dibbs.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1978